Arnulf (voornaam), een mannelijke voornaam van Germaanse oorsprong
 Arnulf van Metz (582-640), bisschop van Metz van 613-640
 Arnulf van Karinthië (ca. 850-899), koning van Oost-Francië en Lotharingen
 Arnulf I van Beieren (?-937), 'de Boze', hertog van Beieren van 907-937
 Arnulf I van Vlaanderen (889-965), 'de Grote', graaf van Vlaanderen van 918 tot 965
 Arnulf van Gent (951-993), graaf in Friesland
 Arnulf II van Vlaanderen (960/1–988), graaf van Vlaanderen van 965 tot 988
 Arnulf van Reims (voor 967-1021), aartsbisschop van Reims (988-991)
 Arnulf III van Vlaanderen (ca. 1055-1071), 'de Ongelukkige', graaf van Vlaanderen en Henegouwen van 1070 tot 1071
 Arnulf van Beieren (1852-1907), Duitse prins